Разложе́ние Холе́цкого (метод квадратного корня) — представление симметричной положительно определённой матрицы  в виде , где  — нижняя треугольная матрица со строго положительными элементами на диагонали. Иногда разложение записывается в эквивалентной форме: , где  — верхняя треугольная матрица. Разложение Холецкого всегда существует и единственно для любой симметричной положительно определённой матрицы.

Существует также обобщение этого разложения на случай комплекснозначных матриц. Если  — положительно определённая эрмитова матрица, то существует разложение , где  — нижняя треугольная матрица с положительными действительными элементами на диагонали, а  — эрмитово-сопряжённая к ней матрица.

Разложение названо в честь французского математика польского происхождения  (1875—1918).

Алгоритм 
Элементы матрицы  можно вычислить, начиная с верхнего левого угла матрицы, по формулам 

Выражение под корнем всегда положительно, если  — действительная положительно определённая матрица.

Вычисление происходит сверху вниз, слева направо, т. е. сперва , а затем .

Для комплекснозначных эрмитовых матриц используются формулы

Приложения 
Это разложение может применяться для решения системы линейных уравнений , если матрица  симметрична и положительно определена. Такие матрицы часто возникают, например, при использовании метода наименьших квадратов и численном решении дифференциальных уравнений.

Выполнив разложение , решение  можно получить последовательным решением двух треугольных систем уравнений:  и . Такой способ решения иногда называется методом квадратных корней. По сравнению с более общими методами, такими как метод Гаусса или LU-разложение, он устойчивее численно и требует примерно вдвое меньше арифметических операций.

Разложение Холецкого также применяется в методах Монте-Карло для генерации коррелированных случайных величин. Пусть  — вектор из независимых стандартных нормальных случайных величин, а  — желаемая ковариационная матрица. Тогда вектор  будет иметь многомерное нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и ковариационной матрицей .

Реализация в математических пакетах программ 
 В SAS используется функция ROOT(matrix), входящая в пакет SAS IML.
 В системах MATLAB, Octave, R разложение выполняется командой U = chol(A).
 В Maple и NumPy существует процедура cholesky в модуле linalg.
 В Mathematica используется процедура CholeskyDecomposition[A].
 В MathCAD для разложения используется функция cholesky(A)
 В GSL используется функция gsl_linalg_cholesky_decomp.
 В библиотеке от Google ceres-solver.
 В библиотеке Apache Commons Math (начиная с версии 2.0) используется класс CholeskyDecomposition.
 В библиотеке Torch присутствует функция torch.potrf.
 В библиотеке JAMA языка программирования java.
В библиотеке Intel Data Analytics Acceleration Library присутствует алгоритмcholesky::Batch.

Примечания 

Методы решения СЛАУ
Разложения матриц
Теория операторов